OpenGrok — это свободное программное обеспечение, предназначенное для индексации исходного программного кода и веб-приложение для поиска и навигации по проиндексированному исходному коду. Поиск построен на основе движка Lucene.

Возможности 
 Для многих языков программирования поддерживается подсветка синтаксиса и распознавание мест объявления и использования идентификаторов (переменных, имён классов, методов, и так далее).
 Интегрируется с распространёнными системами контроля версий, среди которых CVS, SVN, Git, Mercurial и другие.
 Возможность просмотра исторических версий и аннотированного историей кода, поиск по истории.
 Инкрементальное обновление индекса — позволяет встраивать индексатор в пост-коммитные хуки в системах контроля версий.
 Проект написан на языке программирования Java и, как следствие, платформо-независим — работает под Windows и многими вариантами Unix.

См. также 
 ctags
 etags
 Cscope
 GNU GLOBAL

Ссылки 
 Официальный сайт проекта OpenGrok 

 Примеры репозиториев исходного кода
 Поиск OpenGrok по исходным кодам операционной системы OpenSolaris
 Поиск OpenGrok по исходным кодам офисного пакета Open Office
 Поиск OpenGrok  по исходным кодам операционной системы NetBSD
 Поиск OpenGrok  по исходным кодам семейства операционных систем BSD

Инструменты для навигации в исходном коде
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Программное обеспечение с лицензией CDDL